Niemcy:
 Wietze – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle
 Wietze – rzeka w kraju związkowym Dolna Saksonia, dopływ Aller
 Wietze – rzeka w kraju związkowym Dolna Saksonia, dopływ Örtze